Municipio de Doniphan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Doniphan (condado de Ripley, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ripley.
 Municipio de Doniphan (condado de Hall, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Hall.